Leipziger Kreis steht für:

 Leipziger Kreis, eine Verwaltungseinheit Kursachsens
 Leipziger Kreis (Museumsdirektoren), ein Zusammenschluss von Direktoren deutscher Kunstmuseen

Siehe auch:
 Kreis Leipzig-Land
 Kreisamt Leipzig
 Landkreis Leipzig